Coppa LEN (pallanuoto maschile): denominazione italiana dell'ex LEN Trophy, ora LEN Euro Cup, competizione pallanuotistica maschile.
Coppa LEN (pallanuoto femminile), denominazione italiana del LEN Trophy, competizione pallanuotistica femminile.
Coppa LEN (nuoto di fondo), denominazione italiana della European OWS Cup, competizione di nuoto di fondo per squadre nazionali.